Saint-Lambert-du-Lattay é uma ex-comuna francesa na região administrativa da Pays de la Loire, no departamento de Maine-et-Loire. Estendeu-se por uma área de 14,44 km². 

Em 31 de dezembro de 2015 foi fundida com a comuna de Saint-Aubin-de-Luigné para a criação da nova comuna de Val-du-Layon.

Demografia

Antigas comunas de Maine-et-Loire